Larisa puede referirse a: 

 Larisa, ciudad griega, capital de Tesalia.
 Larisa (Creta), antigua ciudad de Creta.
 Larisa (Élide), antigua ciudad griega situada en los límites entre Élide y Acaya.
 Larisa (Jonia), antigua ciudad griega de Asia Menor, cercana a Éfeso.
 Larisa (satélite), satélite de Neptuno.
 Larisa (Tróade), antigua ciudad de Asia Menor, en Tróade. 
 Larisa Cremaste, antigua ciudad griega de Tesalia, al sur de la anterior.
 Larisa de Siria, antigua ciudad de Siria.
 Larisa Fricónida, antigua ciudad de Asia Menor, cercana a Cime. 
 Unidad periférica de Larisa, una de las unidades periféricas de Grecia.
Larisa, nombre que recibía la acrópolis de la antigua ciudad griega de Argos.